Преображенск:

 Преображенск — вымышленный город, в котором происходит действие романов Владислава Крапивина
 Преображенск — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России.